Великов може да се отнася за:
 Антон Великов (1912 – 1975), български общественик
 Атанас Великов (1915 – 1984), български актьор
 Борислав Великов (р. 1946), български политик
 Валери Великов (? – 1991), български автомобилен състезател
 Василаки Великов (1782 – 1857), български общественик
 Веселин Великов (р. 1977), български футболист
 Петко Великов (р. 1928), български политик
 Петър Великов (р. 1951), български шахматист
 Радослав Великов (р. 1983), български борец